Стефа́н Шапюиза́ (; 28 июня 1969, Лозанна, Швейцария) — швейцарский футболист, нападающий.

Биография 
Отец Пьер-Альбер Шапюиза (род. 1948) играл на позиции защитника за различные швейцарские клубы.

Наибольших успехов достиг, выступая в Германии за дортмундскую «Боруссию», с которой дважды становился чемпионом страны (1994/95, 1995/96), стал победителем Лиги чемпионов УЕФА 1996/97 и Межконтинентального кубка (1997).

На протяжении 15 лет играл в составе швейцарской сборной, за которую провёл более ста матчей (ещё лишь два футболиста провели за сборную Швейцарии более 100 матчей — Хайнц Херман и Ален Гейгер). Участвовал в двух чемпионатах Европы (1996, 2004) и в одном мировом первенстве (1994).

В 2003 году к 50-летию УЕФА был назван Федерацией футбола Швейцарии лучшим игроком полувека.

Достижения

Командные 
Боруссия (Дортмунд)
 Чемпион Германии (2): 1994/95, 1995/96
 Обладатель Суперкубка Германии: 1996
 Победитель Лиги чемпионов:1996/97
 Обладатель Межконинентального кубка: 1997
Грассхопперс
 Чемпион Швейцарии: 2000/01

Личные 
 Лучший игрок Швейцарии: 1992, 1993, 1994, 2001
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 2000/01, 2003/04
 Лучший игрок Швейцарии за 50 лет (1954—2003)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Краткие сведения об игроке и статистика по сезонам
 Информация на сайте Евро-2004

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Малле»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Янг Бойз»